Елизавета Шарлотта:

 Елизавета Шарлотта Бурбон-Орлеанская (1676—1744) — французская принцесса из Орлеанской ветви Бурбонов, в замужестве герцогиня Лотарингии и княгиня де Коммерси.
 Елизавета Шарлотта Пфальцская (1652—1722) — немецкая принцесса из рода Виттельсбахов, жена Филиппа I Орлеанского.
 Елизавета Шарлотта Пфальцская (1597—1660) — герцогиня Пруссии и курфюрстина Бранденбурга.